Desmond Morton (1891-1971) est un officier militaire et un haut fonctionnaire britannique. 
 Desmond Morton (1937-2019) est un historien canadien.